Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1994 проходили з 23 травня по 5 червня 1994 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція).

Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліндсі Девенпорт і Ліза Реймонд з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 

Жінки, парний розряд
1994 у жіночому тенісі
1994 у французькому спорті